Dr. Jack Stanley Hodgins a Dr. Csont (Bones) című amerikai filmsorozat szereplője. Szakmáját tekintve entomológus, valamint ásványi anyag és spóraszakértő. Ezen kívül a különböző lárvák segítségével azonosítani tudja a halál idejét a nyomozás során, így nagy segítségére van Dr. Temperance "Bones" Brennan-nek és Seeley Booth FBI ügynöknek a nyomozások során.

Megformálója 
T. J. Thyne eddig csupán kisebb szerepeket játszott amerikai sorozatokban, feltűnt a CSI: A helyszínelőkben, a Nyomtalanulban és több más sorozatban is.

Személyisége 
Hodgins az a típusú tudós, aki mindenhol mindenben összeesküvést lát.

Családja 
Hodgins családjáról nem sokat tudunk, legfeljebb annyit, hogy rettentő gazdagok, övék szinte a Jefferson Intézet is, ahol dolgozik. Ennek ellenére Dr. Hodgins ezt titkolja a többiek előtt, bár - természetesen - Dr. Brennan kivételével mindenki tud róla.

Kapcsolata a többi szereplővel 
Dr. Hodgins - bár igyekszik titkolni - igazi csapatember. Szeret a többiekkel együtt dolgozni, szereti őket felidegesíteni a nézeteivel.
Dr. Brennan-nel jól kijönnek, mindketten tisztelik a másikban a nagy tudású szakembert. Booth különleges ügynöknek néha az idegeire megy a rendszerellenes nézeteivel, összeesküvés-elméleteivel, de mindezek ellenére jól tudnak együtt dolgozni. Hodgins az, aki a legjobban értékeli Booth megérzésit egy-egy ügyben.
Zach-kel nagyon jó barátok, bár ezt mindketten tagadják.
Munkatársai közül Angelá-val áll a legszorosabb kapcsolatban. Hodgins már az első évadban élénk érdeklődést árult el Ange iránt. Lassan alakulóban van, hogy bevallja a lánynak, mennyire tetszik neki.

Érdekességek 
 Rendszeresen bogárfuttató versenyt tartanak Zach-kel.

Kapcsolatok 
A második évadban Angelá-val járni kezdenek, majd Hodgins megkéri a kezét is és a hatodik évad végén megszületik közös gyermekük.

Filmszereplők